Didier Arsène Marcel Domi (Sarcelles, 2 mei 1978) is een Frans voormalig voetballer die onder contract stond bij Paris Saint-Germain, Newcastle United FC, Leeds United AFC, RCD Espanyol, Olympiakos Piraeus en New England Revolution.

Statistieken

Erelijst

Met  Paris Saint-Germain

Met  RCD Espanyol

Met  Olympiakos Piraeus

Zie ook
 Lijst van spelers van Paris Saint-Germain
 Lijst van spelers van Newcastle United FC
 Lijst van spelers van Leeds United AFC
 Lijst van spelers van New England Revolution

Externe link
  Profiel en statistieken van Didier Domi op soccerbase.com

Frans voetballer